Ravegnani est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (mort en 1365), notaire et humaniste italien, grand chancelier de la République de Venise ;
 Giorgio Ravegnani (né en 1948), historien italien ;
  (1895–1964), écrivain, poète, critique littéraire, journaliste, traducteur et archiviste italien.

Notes et références